Stratosphere kan syfta på
 Stratosphere – engelska för stratosfär
Stratosphere Las Vegas – ett hotell och kasino i Las Vegas